Карповское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Карповское сельское поселение — входит в Городищенский район

Омская область
 Карповское сельское поселение — входит в Таврический район